Imling bezeichnet die Ortschaften:

 Imling, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich
 Imling, deutscher Name der Gemeinde Jimlín, Ústecký kraj, Tschechien
 Imling (Gemeinde Wolfsegg), Ortschaft von Wolfsegg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich